Чемпіонат Ірландії з футболу 2010 — 90-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ірландії. Титул чемпіона здобув Шемрок Роверс.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Спортінг Фінгал був ліквідований на початку 2011 року через фінансові проблеми, відповідно клуб, який мав бути понижений у класі, Дрогеда Юнайтед, залишився у Прем'єр-дивізіоні.

Позначення:

Результати

Плей-оф

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|2 листопада 2010

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|5 листопада 2010

|}
Перегравання

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|8 листопада 2010

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Ірландії на soccerway 

2010
Ірландія